Asion Daja – calciatore albanese
 Fatos Daja – ex calciatore albanese
 Ilir Daja – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese